Институ́т всео́бщей исто́рии РАН (аббр. ИВИ РАН) — научно-исследовательский институт в структуре Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, специализирующийся в области всемирной истории.

Основные направления научных исследований: история зарубежных стран с древнего мира до современности, история международных отношений, философия и теория истории, методология истории, проблемы источниковедения и др.

История 

Институт всеобщей истории ведёт начало от созданного в 1936 году в Москве Института истории АН СССР. Он был образован в 1936 году на основе Института истории Коммунистической академии и Историко-археографического института АН СССР; в 1938 году было учреждено Ленинградское отделение. Институт всеобщей истории основан в 1968 году в результате разделения Института истории АН СССР (образованного в 1936 году) на Институт истории СССР и собственно Институт всеобщей истории АН СССР.

С начала 1990-х годов Институт активно развивает научные направления в области истории России и стран СНГ. С 1995 года в рамках политики по интеграции науки и образования на базе ИВИ РАН функционирует исторический факультет Государственного академического университета гуманитарных наук.

С 2004 года на базе ИВИ действует Центр по изучению истории религии и Церкви, призванный упрочить научное взаимодействие между РАН и церковными академическими учреждениями (отечественными и зарубежными).

Директора

Сотрудники института 

В ИВИ РАН работают более 250 научных сотрудников, в том числе около 180 штатных сотрудников, свыше 50 совместителей, «контрактников» и прочих категорий.
 Чубарьян, Александр Оганович, д.и.н., академик, научный руководитель.
 Кириллова, Екатерина Николаевна, д.и.н., заместитель директора.
 Коновалова, Ирина Геннадиевна, д.и.н., заместитель директора.
 Мирзеханов, Велихан Салманханович, д.и.н., заместитель директора.
 Бухарин, Михаил Дмитриевич, д.и.н., академик.
 Давидсон, Аполлон Борисович, д.и.н., академик.
 Урилов, Ильягу Ханукаевич, д.и.н., академик.
 Иванчик, Аскольд Игоревич, д.и.н., член-корреспондент РАН.
 Липкин, Михаил Аркадьевич, д.и.н., член-корреспондент РАН, директор.
 Каштанов, Сергей Михайлович, д.и.н., член-корреспондент РАН.
 Репина, Лорина Петровна, д.и.н., член-корреспондент РАН.
 Уваров, Павел Юрьевич, д.и.н., член-корреспондент РАН.
 Черкасов, Пётр Петрович, д.и.н., член-корреспондент РАН.

Направления исследований 
 Теория и методология истории: современные модели исторического процесса
 Цивилизационное измерение истории Евразийского континента
 Гендерные исследования и проблема исторического синтеза
 Сравнительно-исторические исследования: современные подходы
 Историческая повседневность: Запад — Россия — Восток
 Проблемы компаративистики
 Новые подходы к изучению социальной истории
 Коллективная память и историческое сознание переломных эпох
 Социальная история: методы, тенденции, источники
 История и социальные науки: проблемы междисциплинарного диалога
 Человек в истории: проблемы исторической и культурной антропологии
 Информационные процессы и информатика в исторических исследованиях
 Гуманитарный аспект информационных процессов в историческом прошлом
 Информатика в исторических исследованиях
 Источниковедение и специальные исторические дисциплины
 Структура исторической информации в античных и средневековых источниках
 Дипломатика, актовая археография, палеография и кодикология, геральдика и эмблематика
 Историко-культурное наследие древних цивилизаций Запада и Востока
 Историко-культурные наследие древних цивилизаций Запада и Востока
 Античная цивилизация: человек, общество, государство
 Государство, право и власть. История основных институтов римского права (их возникновение, развитие и рецепция) и их роль в развитии современного европейского права
 Средние века: общество, политика, культура
 Средневековый социум и его динамика
 Византийская цивилизация между Востоком и Западом
 Европейское Просвещение в XVIII в.
 Европа XIX века: политика, дипломатия и культура
 Формирование и эволюция гражданского общества в Европе
 Европейский парламентаризм как институт гражданского общества
 Социально-политические институты гражданского общества в Европе XX века
 История XX века: политические, социальные и международные проблемы
 Международные отношения в XX веке
 Общество и войны в XX веке
 Холодная война: современные теоретические подходы и конкретно-исторический анализ
 Мировая история и Россия
 Восточная Европа и Россия в этнокультурном пространстве средневековья
 Средневековый Запад и Россия
 Русско-западноевропейские культурные связи в эпоху Просвещения (XVIII в.)
 Россия и Европа в XIX веке
 История религии и церкви
 Генезис и развитие христианской культуры: Восточная Европа, Россия и Запад
 Русская православная церковь в общеевропейской исторической перспективе. IX—XV вв.
 Западные церкви, европейское общество и Россия в новое и новейшее время
 Проблемы истории экономики и бизнеса
 Клиометрия: историческая метрология и количественные методы экономической теории
 Взаимодействие культур и социумов в мировом историческом процессе
 Регионы мира: проблемы диалога культур и цивилизаций
 Формирование и эволюция европейских регионов:
 Западная Европа: политика, экономика и культура
 Северная Европа и Балтия: международные отношения, социально-политическая история, взаимодействие культур, отношения с Россией в XIX—XX веке
 Средиземноморье и Балканы
 Северная Америка в мировом историческом процессе
 Историко-культурный синтез и проблемы формирования латиноамериканской цивилизации
 Роль Африки в имперском и постимперском мире XIX—XX веков
 Проблемы интеграции науки и образования
 Электронные ресурсы российских университетов и научно-исследовательских центров в изучении и преподавании истории

В общей сложности с грифом ИВИ РАН ежегодно издаётся более 100 монографий, сборников научных статей, сборников исторических документов, учебных пособий. Некоторые работы ИВИ РАН публикуются в типографии Института, другие — в издательствах Москвы: «Наука», «Олма Медиа Групп», «Просвещение», «Дрофа» и др.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статья  в энциклопедии «Всемирная история»

Институты АН СССР
Институты РАН
Историческая наука в России
Всеобщей истории
Отделение историко-филологических наук РАН
Институты истории